Castelflorite kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castelflorite (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Castelflorite (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar